Klaus Scheelhaase ist der Name folgender Personen:

* Klaus Scheelhaase (Politiker) (* 1919), deutscher Politiker (STATT Partei) aus Hamburg
 Klaus Scheelhaase (Ingenieur) (* 1932), deutscher Ingenieur, Hochschullehrer und Leiter des U-Bahn-Bauamtes Hannover